La polypose naso-sinusienne (PNS) est une maladie affectant les sinus. Une endoscopie ou un examen clinique du nez (rhinoscopie) montre le plus souvent des polypes bilatéraux et congestionnés.

 La polypose recto-colique familiale ou polypose adénomateuse familiale est une maladie héréditaire. Elle est caractérisée par la présence d'une multitude de polypes au niveau du côlon. Bien que bénigne en elle-même, le cancer apparaît à un moment donné. C'est une pathologie prédisposant au cancer du côlon. Des centaines, voire des milliers de polypes coliques apparaissent.

 Le cancer colorectal sans polypose est une susceptibilité augmentée de développer un cancer du côlon ou un cancer de l'endomètre, de l'ovaire, de l'estomac, de l'intestin grêle, du foie, de l'appareil urinaire supérieure, une tumeur du cerveau ou un cancer cutané.